Ла Промеса има више значења:

 Ла Промеса (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Промеса, Авикола (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Промеса (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Промеса (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Промеса (Нанчитал де Лазаро Карденас дел Рио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику